Cataguases kan syfta på följande platser:

Brasilien 

 Cataguases (ort), Minas Gerais, 
 Cataguases (kommun), Minas Gerais, 

Robotskapade Brasilienförgreningar